Бабин Поток може да се односи на:

 Бабин Поток (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Република Србија
 Бабин Поток (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Бабин Поток (Доњи Вакуф), насеље у општни Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ